La battaglia di Shigeno, combattuta negli ultimi mesi del 1614, fu uno degli scontri dell'Assedio di Osaka, una serie di tentativi fatti dallo shogunato Tokugawa per cancellare l'ultimo grande oppositore al suo potere, il clan Toyotomi.

Cinquemila soldati di Tokugawa, comandati da Uesugi Kagekatsu, ingaggiarono in combattimento duemila soldati fedeli ai Toyotomi nel luogo chiamato Shigeno, attraverso il fiume Kizu dal luogo della battaglia di Imafuku, che ebbe luogo alcune settimane prima. Le truppe di Tokugawa ricevettero rinforzi da Niwa Nagashige ed Horio Tadatoki le cui forze includevano un certo numero di archibugieri. Essi portarono ordini da parte dello Shōgun, Tokugawa Ieyasu, che Uesugi Kagekatsu si dovesse ritirare dalla battaglia per riposarsi; Kagekatsu insistette sul fatto che questo era un affronto al suo onore, e che gli Uesugi tradizionalmente non si sarebbero mai ritirati da una battaglia in corso.

Riferimenti 
Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.

Shigeno
Shigeno